Sezon (1938/1939) był 2. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Tytuł obroniła drużyna Fredrikstad FK.

1. runda

Dystrykt I

Dystrykt II (Grupa A)

Dystrykt II (Grupa B)

Dystrykt III

Dystrykt IV (Grupa A)

Dystrykt IV (Grupa B)

Dystrykt V (Grupa A)

Dystrykt V (Grupa B)

Dystrykt VI

Dystrykt VII

Dystrykt VIII

2. runda

Baraże o ćwierćfinał 
 Nydalen - Skeid Fotball 0-3, 2-2
 Odds BK - Ørn 0-3, 2-1
 Stavanger IF - Flekkefjord 1-0, 3-2

Ćwierćfinały 
 Hamar IL - Fredrikstad FK 2-1, 1-4
 Skeid Fotball - Ørn 5-0, 3-4
 Hardy - Stavanger IF 2-2, 5-3
 Rosenborg BK - Kristiansund BK 5-1, 2-2

Półfinały 
 Rosenborg BK - Skeid Fotball 0-1
 Hardy - Fredrikstad FK 1-1, 2-2, 2-3

Finał 
 Fredrikstad FK - Skeid Fotball 2-1

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1938 w piłce nożnej
1939 w piłce nożnej
1938 w Norwegii
1939 w Europie